Мишанич Олекса Васильович — член-кореспондент НАН України , доктор філологічних наук 
 Мишанич Степан Васильович — доктор філологічних наук